Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2020 года прошёл 25—27 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». На протяжении 3 дней были разыграны 24 комплекта медалей.

31 января 2020 года Министерство спорта Российской Федерации приостановило на месяц государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики. Причиной послужили нарушения чиновников федерации, допущенные в ходе допингового дела Данила Лысенко. Из-за указанных нарушений совет World Athletics в ноябре 2019 года в очередной раз продлил отстранение российских легкоатлетов от международных стартов, начатое в ноябре 2015 года. В январе 2020 года ВФЛА отправила объяснения по ситуации с делом Лысенко, которые не удовлетворили Athletics Integrity Unit (независимый орган, рассматривающий допинговые дела) — тот рекомендовал совету World Athletics полностью исключить российскую федерацию из числа своих членов.

Таким образом, ВФЛА не имела полномочий для организации зимнего чемпионата России 2020 года из-за отсутствия аккредитации. В то же время, Минспорт в официальном пресс-релизе отдельно подчеркнул, что данное решение «не повлияет на целостность всероссийских и межрегиональных соревнований».

Чемпионат России по многоборьям в помещении проводился отдельно 16—18 февраля в Кирове.

Призёры

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 16—18 февраля 2020 года в Кирове в легкоатлетическом манеже «Вересники». 22-летний Артём Макаренко во второй раз карьере стал чемпионом России в помещении. По ходу зимнего сезона 2020 года он ярко проявил себя в беге на 60 метров с барьерами, установив высокий личный рекорд — 7,55. В Кирове Макаренко реализовал себя и в многоборье: по сумме семи видов он набрал 6320 очков, показав третий результат в истории России. Ранее только Лев Лободин (6412 очков) и Илья Шкуренёв (6353 очка) устанавливали более высокие личные достижения. Победная сумма сложилась из следующих результатов в отдельных видах: 60 м — 6,75, длина — 7,64 м, ядро — 14,33 м, высота — 2,06 м, 60 м с/б — 7,72, шест — 4,80 м, 1000 м — 2.40,57. Отрыв чемпиона от серебряного призёра Сергея Тимшина составил 526 очков — наибольшее значение в истории зимних чемпионатов страны.

Александра Бутвина в четвёртый раз в карьере стала победителем зимнего первенства в пятиборье. Таким образом, по количеству чемпионских титулов она вышла на чистое первое место среди женщин и повторила достижение Александра Погорелова. По количеству призовых мест ей удалось улучшить собственный абсолютный рекорд: начиная с 2011 года, Бутвина в восьмой раз оказалась на пьедестале. В 2020 году для победы оказалось достаточно суммы 4259 очков — наименьшей среди всех чемпионок России, начиная с 1992 года.

Мужчины

Женщины

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2020

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 2020 года
2020 год в Москве
Чемпионаты России в 2020 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
2020 год в лёгкой атлетике